Навицкайте — литовская женская фамилия. Известные носители:

 Маргарита Навицкайте — спортсменка (призер Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1984)
 Рута Навицкайте — спортсменка (призер Чемпионат Литвы по русским шашкам среди женщин, Чемпионат Литвы по международным шашкам среди женщин)